Michel Bourguignon, né à Mazamet en 1928 et mort le , est un photographe et un homme politique français.

Biographie 

Issu d'une famille qui compte trois générations de photographes, il est élève à l'école primaire des Bausses, à Mazamet, puis effectue ses études secondaires au Collège Barral à Castres. Il intègre ensuite l'École Nationale de Photo et de Cinéma de Paris.

Ses photos sur l'Exposition Nationale du Travail en 1961, lui valent la médaille d'argent du Meilleur ouvrier de France.

Mazamétain de toujours, Michel Bourguignon s'investit tôt dans la vie associative et publique.
Longtemps premier adjoint de la ville, à laquelle il a consacré un livre et de nombreuses photographies, il en devient le maire en 1991 et joue un rôle important dans la mise en place de la communauté d'agglomération de Castres - Mazamet qu'il préside de 2000 à 2002.

Il a siégé au Conseil régional de Midi-Pyrénées de 1992 à 1998.

Notes et références

Liens externes 
 

Photographe français du XXe siècle
Maire du Tarn
Bourguignon, Michel
Naissance en mars 1928
Naissance à Mazamet
Décès en octobre  2002